Uno dei nomi (in latino Johannes Corvinus) con cui è conosciuto János Hunyadi, eroe ungherese
Giovanni Corvino, figlio illegittimo di Mattia Corvino
Ion Corvin, comune della Romania nel distretto di Costanza